Warrior (engl. Krieger) steht für:
 Warrior (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Warrior (Arcade-Spiel), Arcadespiel
 Warrior (Automarke), US-amerikanische Automobilmarke (1964)
 Warrior (englische Band), NWoBHM-Band aus Newcastle upon Tyne
 Warrior (US-amerikanische Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 Warriör, englische NWoBHM-Band aus Chesterfield
 Warrior (Panzer), britischer Panzer
 Warrior (Lied), Lied von Amber Bondin, maltesischer Beitrag zum Eurovision Song Contest 2015
 Warrior Sports, US-amerikanischer Sportartikelhersteller
 Warrior (Wrestler) (1959–2014), US-amerikanischer Wrestler
 Warrior (2011), US-amerikanischer Film von Gavin O'Connor (2011)
 Warrior (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2019
 Boeing YMQ-18 Warrior, US-amerikanischer Erprobungsträger für ein vertikal startendes und landendes unbemanntes Luftfahrzeug, siehe Boeing A160 #A160T
 Warrior, Version eines Flugzeugs, siehe Piper PA-28

Warrior ist der Familienname folgender Personen:
 Padmasree Warrior, indisch-amerikanische Ingenieurin und Unternehmerin 

Siehe auch:
 The Warriors
 Golden State Warriors, Mannschaft in der National Basketball Association
 Winterthur Warriors, Schweizer American-Football-Verein
 HMS Warrior, Schiffe der Royal Navy
 Liste von Schiffen mit dem Namen Rainbow Warrior, Greenpeace-Schiffe
 Die Warriors, US-amerikanischer Film von Walter Hill (1979)
 Warriors – Einsatz in Bosnien, britischer Fernsehfilm (1999)
 Social Justice Warrior